«Енисе́й-2» — российский футбольный клуб из Красноярска, выступающий во Втором дивизионе ФНЛ. Фарм-клуб команды «Енисей» Красноярск.

История

Молодёжная команда 
Молодёжный состав «Енисея», участвовавший в 2011—2017 годах в первенстве СФФ «Сибирь» III дивизиона в высшей и первой лигах (ранее, в 1994, 2005, 2006 годах в Кубке России среди ЛФК принимал участие «Металлург»-2), в связи с выходом главной команды в Премьер-лигу, сезон 2018/19 провёл в молодёжном первенстве, занял 10-е место, после чего был распущен и ни в каких соревнованиях участия более не принимал. В январе 2020 года команда была воссоздана. Участник первенства СФФ «Сибирь» III дивизиона в сезонах 2020, 2021 и 2022 годов.
 
Победитель (2013), серебряный (2011/12, 2012/13) и бронзовый (2014, 2015) призёр первой лиги первенства СФФ «Сибирь», финалист кубка Красноярского края в 2015, 2016, 2017 годах.

«Енисей-2» 
В сезоне 2021/22 сформированная команда «Енисей-2» приняла участие во Втором дивизионе ФНЛ (бывшее Первенство ПФЛ).

В сезоне 2022/23 принимает участие во Второй лиге (бывший Второй дивизион).

Текущий состав 

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

|-
! colspan="5" style=background:#B0D3FB;|

Трансферы 2022/2023

Лето 2022 
Пришли

Ушли

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Красноярска
ФК «Енисей»
Автономные некоммерческие организации РФ